I Robertingi furono una dinastia nobile francese, che vide come capostipite Roberto il Forte, marchese di Neustria contro i Bretoni, conte d'Angiò, di Ausserre e di Niversa, che fu anche abate laico di alcune abbazie.

Storia 
Nell'861, il re dei Franchi occidentali, Carlo il Calvo istituì il marchesato di Neustria, dividendolo in due parti, una, per combattere i Vichinghi, fu affidato ad Adalardo il Siniscalco; l'altro, per combattere i Bretoni, secondo il cronista Reginone, fu affidato a Roberto il Forte, che lo resse con capacità per alcuni anni.Roberto il Forte, secondo la Chronique de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon ebbe due figli da Adelaide d'Alsazia, come è indicato nelle Europäische Stammtafeln:
 Oddone, conte di Parigi e re dei Franchi Occidentali dall'888 all'898 (quando, nell'888 Carlo il Grosso, che era anche re dei franchi occidentali, morì, Oddone, secondo l'Herimanni Aug. Chronicon assunse il potere sulla Neustria ed in Aquitania (Gallia usque ad Ligerim et in Aquitania) e Ademaro di Chabannes conferma che i Franchi, congiurando contro il giovane Carlo, elessero loro re il duca d'Aquitania, Oddone)
 Roberto, conte di Parigi e re dei Franchi Occidentali dal 922 al 923 (la nobiltà neustriana, nel 922, sotto la guida di Roberto, si ribellò apertamente al re dei Franchi occidentali, Carlo III, membro della dinastia dei Carolingi, che fu costretto a rifugiarsi in Lorena. Scappato il re Carlo III, Roberto il 22 giugno 922 fu acclamato re ed il 30 giugno, secondo il cronista Flodoardo, fu incoronato re a Reims, dall'arcivescovo di Sens, Gualtiero nella chiesa di San Remigio. Carlo III riunì il suo esercito, composto prevalentemente da lorenesi, e, ancora secondo Flodoardo, si mosse contro Roberto, attraversato la Mosa, si avvicinò a Soissons dove il 15 giugno del 923 i due eserciti si scontrarono. l Neustriani ebbero la meglio e Carlo III dovette fuggire per rientrare in Lotaringia, ma Roberto perse la vita e una leggenda narra che Roberto cadde in duello per mano dello stesso Carlo III).

Roberto I aveva preso in moglie, nell'897 circa, Beatrice di Vermandois(880 circa]-dopo 26 marzo 931, una discendente di Carlo Magno, figlia di Erberto I di Vermandois. Da Beatrice Roberto ebbe due figli:
Emma ( † 2 novembre 934), sposa del duca di Borgogna Raul (Rodolfo), re dei Franchi occidentali, dal 923 al 936 (Rodolfo, dopo la morte del suocero, Roberto I, fu eletto re di Francia).
Ugo, Marchese di Neustria demarcus, conte d'Orleans e conte di Parigi, dal 922 al 956 (alla morte di Rodolfo, Ugo il Grande era il feudatario più potente di Francia, ma fu proposto per il trono il figlio di Carlo III il Semplice, Luigi, che, nel 923, la madre, Ogiva, aveva condotto con sé in Inghilterra. Luigi IV venne incoronato dall'arcivescovo di Reims, il 19 giugno 936, a Laon e Ugo il Grande cercò di imporre al re, che era suo nipote, la sua tutela, quasi una reggenza. Il potere di Ugo era tale che, secondo la studiosa di storia medievale, Rosamond McKitterick, da quell'anno si fece chiamare duca dei Franchi ed il re Luigi lo citava come il suo secondo in tutti i suoi domini (notre second dans tous nos royaumes).Poi Ugo il Grande, sposò Edvige di Sassonia, figlia del defunto re di Germania, Enrico I l'Uccellatore e sorella del re di Germania e futuro imperatore, Ottone I, come ci riporta, nelle sue cronache, Rodolfo il Glabro; da Edvige, Ugo ebbe tre figli maschi:
 Ugo Capeto (ca. 940- 996), re di Francia, capostipite della dinastia dei Capetingi
 Oddone (ca. 945- 965), duca di Borgogna
 Enrico Ottone(ca. 948- 1002), duca di Borgogna

Albero genealogico

Relazioni dinastiche franche

Note

Bibliografia

Fonti primarie 
  Monumenta Germanica historica, Legum, tomus I.
  Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus III.
  Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus V.
  Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus VII.
  Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus IX.
  Ademarus Engolismensis, Historiarum Libri Tres.

Letteratura storiografica 
 René Poupardin, I regni carolingi (840-918), in «Storia del mondo medievale», vol. II, 1979, pp. 583–635
 Louis Halphen, Francia: gli ultimi Carolingi e l'ascesa di Ugo Capeto (888-987), in «Storia del mondo medievale», vol. II, 1979, pp. 636–661

Voci correlate
Capetingi
Merovingi
Carolingi
Arnolfingi
Pipinidi
Leitname

 
Famiglie franche